

Селявичі — село, Берестейська область, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Селявичі — село, Берестейська область, Ляховицький район, Новоселковська сільська рада.
 Селявичі — село, Гродненська область, Слонімський район, Селявицька сільська рада.